Die Serie A 1972/73 war die 41. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 24. September 1972 und endete am 20. Mai 1973. Als Aufsteiger kamen Ternana Calcio, Lazio Rom und die SSC Palermo aus der Serie B dazu.

Die Meisterschaft gewann sich Juventus Turin zum zweiten Mal in Folge. Durch den Gewinn der Meisterschaft durfte Juventus am Europapokal der Landesmeister 1973/74 teilnehmen. Für den UEFA-Pokal qualifizierten sich Lazio Rom, ACF Fiorentina, Inter Mailand und der AC Turin. Der Vizemeister AC Mailand qualifizierte sich als Sieger der Coppa Italia für den Europapokal der Pokalsieger 1973/74. In die Serie B absteigen mussten Atalanta Bergamo, Palermo und Terni.

Die Saison 1972/73 ging als torärmste Saison der Serie-A-Geschichte in die Annalen ein: Nie zuvor und nie wieder sollten so wenige Tore pro Spiel (1,87 im Schnitt pro Spiel) fallen. Ironischerweise fällt in diese Saison jedoch auch das torreichste Spiel der Geschichte der Serie A – das 9:3 zwischen AC Milan und Atalanta Bergamo.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Meistermannschaft 
(in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Weblinks 

 rsssf.com Serie A 1972/73
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1972
Fußballsaison 1972/73